Malabaila golaka är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Gerhard Walpers. Malabaila golaka ingår i släktet Malabaila och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
golaka